Купа Интертото 1967 е 1-вото издание на турнира в новия му формат, който наследява прекратената Международна футболна купа. Турнирът се състои от 48 отбора, разпределени в 12 групи. Победителите от всяка група са обявени за носители на трофея през настоящия сезон. За първи път участват отбори от Дания.

Групова фаза

Група A1

Група A2

Група A3

Група A4

Група B1

Група B2

Група B3

Група B4

Група B5

Група B6

Група B7

Група B8

Вижте също 
 Купа на европейските шампиони 1967/68
 Купа на носителите на купи 1967/68
 Купа на панаирните градове 1967/68

Външни препратки 
 Резултати в mogiel.net

Купа Интертото